Les Alienoptera sont un ordre éteint d'insectes dictyoptères. Il s'agit d'un groupe proches des Mantodea (mantes). La majorité des membres de ce groupe ont été trouvés dans l'ambre de Birmanie. Ils datent du Crétacé inférieur à l'Éocène.

Vršanský et collaborateurs (2018) ne considèrent pas les Alienoptera comme un ordre d'insectes séparé; ces auteurs assignent plutôt ses représentants à la famille des Alienopteridae, de la super-famille des Umenocoleoidea et de l'ordre des Blattaria.

Liste de genres 
†Aethiocarenus?
†Alienopterella
†Alienopterix
†Alienopterus
†Apiblatta
†Caputoraptor
†Chimaeroblattina
†Grant
†Meilia
†Teyia
†Vcelesvab



Références

Liens externes 
  Alienopteridae sur le site de Fossilworks (consulté le )

Ordre d'arthropodes préhistoriques (nom scientifique)
†
Insecte préhistorique (nom scientifique)
 
Taxon fossile décrit en 2016